Падь — пониження рельєфу на суходолі. Звичайно це чітко окреслена, глибока, неширока долина, яр чи річище, порослі лісом. У Сибіру та на Далекому Сході так називають неширокі, але глибокі, з крутими схилами гірські пониження, на дні яких немає постійного водотоку. В Росії слово дало ім'я річці у Курганській області і низці населених пунктів, стало складовою ойконімів і назви заповідника Кедрова Падь.

 Падь (речовина) — рідкі цукристі виділення попелиць та інших напівтвердокрилих комах.

Примітки